Dirk Martens (vers 1446-1534), imprimeur flamand ;
 Dirk Martens (né en 1951), journaliste et écrivain belge de langue flamande ;
 Dirk Martens (né en 1964), acteur allemand.